Сан Антонино ел Алто има више значења:

 Општина Сан Антонино ел Алто (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонино ел Алто (Сан Антонино ел Алто, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику